159. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна 2. марта 2019. године на стадиону Црвене звезде у Београду. Ова утакмица је играна у оквиру 24. кола Суперлиге Србије у сезони 2018/19, а завршена је нерешеном резултатом 1:1 (0:1). Главни судија на утакмици био је Данило Грујић из Ниша.

Утакмицу су директно преносиле телевизије Арена спорт и О2.

Пласман клубова на табели Суперлиге Србије 2018/19.

Пре 24. кола

Након 24. кола

Детаљи меча 

Помоћне судије: Урош Стојковић, Милан Михајловић, Игор Стојилковић

Делегат: Момчило Марић

Занимљивости 
 На овој утакмици по први пут су првенствени вечити дерби заиграли:
 за Црвену звезду: Милан Гајић, Немања Милуновић, Мирко Иванић, Милан Павков
 за Партизан: Страхиња Павловић
 Милан Павков је већ на првом наступу у вечитом дербију постигао гол.

Види још 
 ФК Црвена звезда сезона 2018/19.
 ФК Партизан сезона 2018/19.

Референце 

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 159